Topônimos

Grajaú — município brasileiro do estado do Maranhão
Grajaú (Juiz de Fora) — bairro do município de Juiz de Fora
Grajaú (bairro do Rio de Janeiro) — bairro do município do Rio de Janeiro
Grajaú (bairro de São Paulo) — bairro do município de São Paulo
Grajaú (distrito de São Paulo) — distrito do município de São Paulo
Grajaú Tênis Clube — clube desportivo do Rio de Janeiro
Rio Grajaú (Acre) — rio no estado do Acre
Rio Grajaú (Maranhão) — rio do estado do Maranhão
Reserva Florestal do Grajaú — parque estadual localizado no município do Rio de Janeiro

Outros
Classe Grajaú — classe de navios da Marinha do Brasil

Desambiguação